Undine steht für:

 Undine (Mythologie), ein weiblicher Wassergeist
 Undine (Vorname), ein weiblicher Vorname
 SSV Undine 08 (kurz Undine), Schwimmsportverein aus Mainz
 Undine (Apfel), eine Apfelsorte

Titel bzw. Hauptfigur künstlerischer Werke:
 Undine (Friedrich de la Motte Fouqué), Erzählung von Friedrich de la Motte Fouqué (1811)
 Undine (Hoffmann), Oper von E. T. A. Hoffmann (1816)
 Undine (Lortzing), Oper von Albert Lortzing (1845)
 Undine (Prokofjew), Oper von Sergei Prokofjew
 Undine (Giraudoux), Theaterstück von Jean Giraudoux (1939)
 Undine (Henze), Ballett mit Musik von Hans Werner Henze (1958)
 Undine geht, Erzählung  von Ingeborg Bachmann (1961)
 Undine 74, Film von Rolf Thiele (1974)
 Undine (1992), deutscher Film von Eckhart Schmidt
 Undine (2020), deutscher Film von Christian Petzold

Schiffe:
 Kronprinz (Schiff, 1910), zeitweise als Undine der Name des ältesten Seebäderschiffes Deutschlands
 Undine (Schiff, 1931), ein deutscher Gaffelschoner
 Undine (Schiff, 1959), ein Binnenfahrgastschiff
 Undine (Schiff, 2003), ein Autotransporter

Siehe auch:
 Ondine
 Undina
 Undine-Syndrom (Krankheit)
 Undine Award (Auszeichnung für Nachwuchsfilmschauspieler)
 Undine Harbor, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Undine South Harbor, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik